Hriňák ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Hriňák (* 1985), slowakischer Volleyballspieler
 Vladimir Hriňák (1964–2012), slowakischer Fußballschiedsrichter